Guébriant ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Baptiste Budes de Guébriant (1602–1643), französischer Marschall
 Jean Budes de Guébriant (1860–1935), französischer Missionar in China

Sonstiges:
 Guébriant-Inseln, Inselgruppe in der Marguerite Bay, Antarktis